La Coppa di Tanzania () è una competizione calcistica tanzaniana. Istituita nel 1974 come Coppa Nyerere, in ricordo del presidente della Tanzania Julius Nyerere, da sempre sostenitore dello sport insieme a Nelson Mandela, è la succeditrice di vari tornei a eliminazione diretta che si tennero circa un trentennio prima della sua fondazione.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Collegamenti esterni 
Tanzania - Elenco dei Vincitori della Nyerere, RSSSF.com

Competizioni calcistiche tanzaniane
Coppe nazionali di calcio